Museo Nacional de Arte steht für folgende Kunstmuseen:

 Museo Nacional de Arte (Mexiko) (MUNAL) in Mexiko-Stadt
 Museo Nacional de Arte (Bolivien) (MNA) in La Paz
 Museo Nacional de Arte de Cataluña in Barcelona, Spanien, siehe Museu Nacional d’Art de Catalunya
 Museo Nacional de Arte Decorativo in Buenos Aires, Argentinien
 Museo Nacional de Arte Romano (MNAR) in Mérida, Spanien